Линдерот — фамилия. Известные носители:
 Линдерот, Андерс (род. в 1950 году) — шведский футболист и тренер
 Линдерот, Тобиас (род. в 1979 году) — шведский футболист